Колбинцев — фамилия; имеет женскую форму Колбинцева.
 Колбинцев, Анатолий Петрович — автор путеводителей по Средней Азии.
 Колбинцев, Ефим Григорьевич (1875 — после 1917) — крестьянин, депутат IV Государственной думы (1912—1917).

Примечания